Евгений Юрасов:
 Юрасов, Евгений Сергеевич (1921—2008) — советский военный деятель, генерал-полковник артиллерии. Герой Социалистического Труда.
 Юрасов, Евгений Владимирович (1896—1968) — советский учёный-радиотехник.